Bueskydning ved Island Games 2015 blev afholdt fra 29. juni til den 2. juli 2015 i Jersey Rugby Club  i Saint Peter, Jersey.

Konkurrencer

Medaljeoversigt

Referencer
Bueskydning ved Island Games 2015

Island Games 2015